И́горь Гаври́лов:
 Гаврилов, Игорь Александрович (род. 1955) — украинский политик.
 Гаврилов, Игорь Владимирович (1928—1982) — советский астроном.
 Гаврилов, Игорь Григорьевич (1925 — ?) — советский футболист.
 Гаврилов, Игорь Михайлович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Гаврилов, Игорь Трифонович (1939—2011) — российский учёный и государственный деятель.